Журавський Анатолій Федорович (1952—2005) — український журналіст, редактор, письменник, поет, сценарист.
 Журавський Аркадій Йосипович (1924 — 2009) — білоруський мовознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Журавський Вадим Віталійович — старший лейтенант ЗСУ, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну 2022 року
 Журавський Віталій Станіславович — український правознавець і політик
 Журавський Георгій Іванович ( 24 грудня 1948, Миколаїв) — український художник.
 Журавський Дмитро Петрович (1810, Могильовська губернія — 1856, Київ) — український статистик.
 Журавський Зиновій Іванович — український архітектор.
 Журавський Микола Афанасійович (1964) — молдовський веслувальник-каноїст, політичний і громадський діяч.
 Журавський Олег Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Журавський Петро Овер'янович — (1919, Баштечки — 1998, Нагірна) — Герой Соціалістичної Праці (1965), лауреат Державної премії СРСР за видатні трудові досягнення (1975), депутат Верховної Ради УРСР 7-го та 8-го скликань.
 Журавський Роман Петрович — радянський футболіст. Захисник, виступав за СКА (Львів), ЛВВПУ (Львів), «Автомобіліст» (Житомир), «Динамо» (Київ), «Карпати» (Львів), «Металіст» (Харків), «Спартак» (Івано-Франківськ).
 Журавський Федір Степанович — український співак, уставник Придворного імператорського хору.

Журавська 
 Журавська Олена Василівна — суддя Деснянського районного суду Києва.

Примітки 

Українські прізвища